Thièvres (Pas-de-Calais)
 Thièvres (Somme)